Eerste officier in de luchtvaart of scheepvaart
 Copilot (GitHub), een kunstmatige intelligentie-platform, ontwikkeld door GitHub en OpenAI
 Copilot (Microsoft), een kunstmatige intelligentie-instrument voor Microsoft Office

Wikipedia:Doorverwijspagina